В список крупнейших городов Южной Америки включены города с населением более 500 000 человек в рамках городской черты по последним данным. Всего 89 городов, из которых 17 имеют метрополитен, а 35 являются городами-миллионерами.

Список 
Цветом выделены столицы государств.
Жирным отмечены города, имеющие метро.

Статистика 
Число городов с населением более 1 000 000 человек по странам:
 Бразилия - 17
 Колумбия - 5
 Венесуэла - 4
 Аргентина - 2
 Перу - 2
 Эквадор - 2
 Боливия - 1
 Уругвай - 1
 Чили - 1

Число городов с населением более 500 000 человек по странам:
 Бразилия - 46
 Колумбия - 11
 Венесуэла - 9
 Аргентина - 7
 Перу - 5
 Боливия - 4
 Эквадор - 3
 Чили - 2
 Парагвай - 1
 Уругвай - 1

См. также 
 Список городов-миллионеров Южной Америки
 Крупнейшие города Европы
 Города-миллионеры России
 Список городов России с населением более 100 тысяч жителей
 Самые населённые городские агломерации
 Список столиц мира

Примечания 

Южная Америка
Населённые пункты Южной Америки